L'offre d’enseignement à Limoges est composée des établissements d'enseignement primaire, secondaire et supérieur de la ville française de Limoges, située dans le département de la Haute-Vienne et la région Nouvelle-Aquitaine.

Primaire

Écoles maternelles

Publiques 
École du Mas-Neuf  • École de la Bastide  • École René-Blanchot  • École de Corgnac  • École Descartes  • École Jean-Macé  • École de la Brégère  • École Léon-Berland  • École du Vigenal  • École de l'Abbessaille  • École Bellevue  • École des Bénédictins  • École Carnot  • École Condorcet  • École Édouard-Herriot  • École Jean-le-Bail  • École Joliot-Curie  • École Jules-Ferry  • École Marcel-Madoumier  • École Montjovis  • École Montmailler  • École Paroutaud  • École du Roussillon  • École Victor-Chabot  • École de Beaune-les-Mines  • École Gérard-Philipe  • École du Grand Treuil  • École Jean-Montalat  • École de Landouge  • École Léon-Blum  • École des Homérides  • École Marcel-Proust  • École du Pont-Neuf  • École Raoul-Dautry  • École de Romanet  • École de Saint-Lazare  • École Victor-Hugo

Privées 
École Beaupeyrat  • École Jeanne-d'Arc  • École Sainte-Valérie

Écoles élémentaires

Publiques 
École du Mas-Neuf  • École de la Bastide  • École René-Blanchot  • École Descartes  • École Jean-Macé  • École de la Brégère  • École Léon-Berland  • École du Vigenal  • École Édouard-Herriot  • École Jean-le-Bail  • École Joliot-Curie  • École Marcel-Madoumier  • École Montjovis  • École Montmailler  • École de Beaune-les-Mines  • École Gérard-Philipe  • École du Grand Treuil  • École Jean-Montalat  • École de Landouge  • École Léon-Blum  • École des Homérides  • École Marcel-Proust  • École du Pont-Neuf  • École Raoul-Dautry  • École Victor-Hugo  • École Henri Aigueperse  • École des Feuillants  • École du Présidial  • École Bellegarde  • École Jean-Zay  • École de la Monnaie

Privées 
École Beaupeyrat  • École Jeanne-d'Arc  • École Sainte-Valérie  • École Sainte-Louise-de-Marillac

Secondaire

Collèges

Publics 
 Collège Anatole-France
 Collège Guy-de-Maupassant
 Collège Léon-Blum
 Collège André-Maurois
 Collège Firmin-Roz
 Collège Auguste-Renoir
 Collège Bernart de Ventadour
 Collège Albert-Calmette
 Collège Léonard Limosin
 Collège Pierre-de-Ronsard
 Collège Pierre-Donzelot

Privés 
 Collège Ozanam
 Collège Jeanne-d’Arc - Saint-Jean, appartenant à l’Ensemble scolaire Charles-de-Foucauld
 Collège Beaupeyrat

Lycées d'enseignement général et technologique ou professionnel

Publics 
 Lycée professionnel Raoul-Dautry
 Lycée général et technologique Gay-Lussac
 Lycée des métiers Maryse-Bastié
 Lycée des métiers Arts et Techniques du Mas-Jambost
 Lycée Léonard-Limosin
 Lycée hôtelier Jean-Monnet
 Lycée Auguste-Renoir
 Lycée professionnel Marcel-Pagnol
 Lycée général et technologique Turgot
 Lycée polyvalent Suzanne-Valadon
 Lycée des métiers Antoine-de-Saint-Exupéry

Privés 
 Lycée Saint-Jean, appartenant à l'ensemble scolaire Charles-de-Foucauld.
 Lycée Beaupeyrat

Supérieur 
 Université de Limoges et ses composantes

Voir aussi